Pet mogili kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Pet mogili (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora, 
 Pet mogili (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Nikola-Kozlevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar